Морозовщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Морозовщина — деревня в Браславском районе Витебской области.

Россия 
 Морозовщина — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.

Украина 
 Морозовщина — село в Великобагачанском районе Полтавской области.
 Морозовщина — село в Гадячском районе Полтавской области.